Ibn Rushd oder Ibn Ruschd ist:

 ein arabischer Philosoph, im Abendland seit langem bekannt unter seinem latinisierten Namen Averroes
 Ibn-Rushd (Mondkrater), ein Mondkrater

Siehe auch:
 Ibn-Ruschd-Preis, ein Preis für Verdienste um die Demokratie und Meinungsfreiheit